Personen
 Charles Roels-Dammekens (1792-1864), Belgisch politicus
 Dominik Roels (1987), Duits wielrenner
 Elise Roels (1998), Vlaams actrice
 Franciscus Roels (1887-1962), Nederlands psycholoog
 Henk Roels (1925-1993), Nederlands burgemeester
 Lode Roels (1975), Vlaams radiopresentator
 Louis Roels (1912-1984), Belgisch wielrenner
 Olivier Roels (1766-1840), Belgisch advocaat
 Oscar Roels (1864-1938), Vlaams componist
 Renaat Roels, Belgisch socioloog
 Roger Roels (1950), Belgisch bedrijfsleider
 
 Fictief figuur
 Dimitri Roels, personage uit de VTM-televisieserie Familie
 Fien Roels, personage uit de Vlaamse soap Thuis

Zie ook 
 Roel (doorverwijspagina)